Het seizoen 1999/00 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Rotterdam en Pinoké als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 2000/01. 

Forward, HIC, Forescate en Oss degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1999
Hockey in 2000
Overgangsklasse hockey